Wilhelm Mewes ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Mewes (1848–1908), deutscher Schauspieler und Librettist, siehe Wilhelm Meves
 Wilhelm Mewes (Beamter) (1876–1964), deutscher Beamter
 Wilhelm Mewes (Schauspieler) (auch Wilhelm Meves; 1886–1962), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur